TREN-D () ; — южнокорейская гёрл-группа, сформированная в 2013 году компанией Baeksang Entertainment. Последний состав группы состоял из Пона, Ынбёль, Хаён и Рюджи.

Название группы TREN-D составлено из первых букв от записи имён участниц Новой романизацией: Tami, Ruru, Elli, Nayul, Danbi.

Карьера 
Первоначальный состав группы: Руру (лидер), Элли (главный вокал), Танби (саб-вокал), Тхами (рэппер), Наюль (вижуал, талисман группы).
После ухода главной вокалистки Элли в группе стало четыре участницы. Осенью 2014 года к группе присоединилась новая участница Пона и группа снова стала из пяти человек.

24 апреля 2015 года TREN-D получили свою первую награду на 2015 Asia Model Awards в номинации New Star Award.

В июле 2015 Наюль провела последнее выступления с группой.

В августе 2015 года в группу пришла Ынбёль. И именно она стала новой маннэ.

30 сентября 2015 года срок контракта Танби и Тхами истек, и девушки приняли решение не продлевать его.

В октябре 2015 года пришли две новые участницы — Хаён и Рюджи. И группа вновь стала из пяти человек.

В декабре 2015 TREN-D получили еще одну награду «Rising Star Award».

31 марта 2016 года компания расторгла контракт с Руру и после этого она покинула группу. Вместо нее лидером становится Пона.
Летом 2016 года TREN-D провела последние выступления.

Участники

Синглы 

 Candy Boy (2013)
 설레임 (Heart Fluttering) (2014)
 정 (Jung) (2015)
 정 (Jung) Переиздание (2015)

Примечания

Ссылки 
 https://twitter.com/trend103 - twitter
 https://web.archive.org/web/20131206034707/http://cafe.daum.net/tren-d/ - страница на cafe.daum.net
 https://www.youtube.com/user/103ent1 - официальный YouTube канал Baeksang Entertainment
 https://story.kakao.com/ch/103ent - страница на KakaoStory

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Гёрл-группы Республики Корея
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2016 году